O Sport Clube Morabeza é um clube de futebol de Cabo Verde que joga na Divisão da Ilha Brava em Cabo Verde. Tem a sua sede em Nova Sintra na ilha da Brava e joga no Estádio Aquiles de Oliveira onde jogam todos os clubes da Brava, mesmo os sediados fora da capital. A etimologia do nome do clube é o nome predominantemente utilizado em Cabo Verde e é utilizado em outros álbuns de música e no hotel da ilha do Sal. Seu atual treinador é Alfredo Moreira, ele próprio um ex-jogador. Juntamente com o Sporting, são as equipas de maior sucesso da Brava.

História 
O clube foi fundado em 1980 e foi o primeiro clube do Brava, a etimologia do nome do clube é a alcunha de Cabo Verde Ilhas de morabeza . Morabeza é a palavra portuguesa para hospitalidade e Ilhas de morabeza significa as "Ilhas da hospitalidade" '. Sua primeira aparição foi em 1982 e ganhou quatro consecutivas em 1985.

Em 1982, não se realizou nenhum campeonato nacional devido à Taça Amílcar Cabral de 1982 que decorreu no estádio da Praia, hoje Estádio da Várzea , disputou a primeira taça nacional que terminou em derrota para o CS Mindelense de São Vicente . Mais tarde, tiveram as três primeiras participações em campeonatos nacionais, a primeira foi em 1981 ou 1982, a quarta consecutiva foi em 1985, onde o clube se dirigiu à fase final e perdeu para o Sporting Praia . Seus primeiros títulos em ilhas, incluindo o quinto em 1992 e mais tarde foram para o campeonato nacional, o quinto foi em 2005. O segundo foi em 2005, onde derrotaram o antigo Nô Pintchaque mais títulos conquistou, o clube foi colocado no Grupo B e não venceu nenhuma partida. Nas quatro partidas seguintes, o clube jogou apenas na fase de grupos. O clube voltou a alinhar no Grupo B em 2007 e o Morabeza teve apenas dois empates nas duas últimas semanas com a Académica da Calheta do Maio e o Ultramarina do São Nicolau . Em 2008, estiveram pela terceira vez no Grupo B e conquistaram a primeira vitória do século na primeira eliminatória, onde derrotaram o Estrela dos Amadores de Santiago Norte por 2–0, depois derrotaram os Vulcânicos dos Fogo por 2–0 na segunda jornada, em na terceira rodada, empate sem gols com a Académica Operária do Boa Vista, eles tinham o ponto mais alto, com sete. Em 2010, após a segunda vitória consecutiva pela ilha, o clube fez a última internacionalização e foi classificado no Grupo A da temporada de 2010 , o primeiro jogo com o Boavista foi um empate sem golos na primeira eliminatória, depois o Morabeza teve a única derrota com o Marítimo do Porto Novo. A única vitória do Morabeza foi sobre o Solpontense por 3–1 em 23 de maio. As duas partidas restantes empataram com o Batuque e o Botafogo .

Recentemente, suas posições foram caindo nas últimas três temporadas de 2016, foram 4º em 2014, 5º em 2015, cada um com apenas quatro vitórias, mas na temporada 2016 o Morabeza terminou em 6º teve uma vitória e o clube com 10 derrotas, marcou 12 gols e sofreu 50 gols.

O Morabeza começou em segundo lugar na temporada 2016–17 da Brava com uma vitória sobre o Juventude da Furna , uma vez bem-sucedido , depois o terceiro, depois na terceira rodada, segundo atrás do Sporting, após a vitória sobre o Benfica.  Eles tiveram sua semana de despedida para a quarta rodada, o Sporting derrotou o Morabeza por 1–4 em 18 de fevereiro e perdeu uma posição para o quarto lugar, juntamente com sua chance de outro título regional. Eles voltaram para o terceiro lugar com uma vitória sobre o Nô Pintcha. No dia 2 de abril, derrotou o Corôa no jogo da 11ª rodada, com a Académica marcando uma partida mais alta que colocou o Morabeza em quarto lugar, onde terminaria. Sua última aparição e vitória foi por 4–0 sobre o Corôa em 24 de abril. O inesperado veio quando o Morabeza não jogou uma partida final contra a Académica, a região ganhou 3–0 contra o clube. O Morabeza somou 17 pontos, 5 vitórias e 23 gols, sendo o quarto colocado na região.

O Morabeza ao lado do Benfica Brava foram os dois clubes que disputaram uma competição especial conhecida como Taça de Beneficiência (a Taça da Beneficiência, ou Taça da Boa Vontade), o Morabeza conquistou o título especial em 2017.

Morabeza teve a espera de 16 anos por outro título do Torneio de Abertura para 2017, já que o clube tinha 16 pontos, quatro a mais que o Sporting Brava, antes da rodada final, embora Morabeza tenha jogado a partida final da temporada com uma vitória por 7–1 sobre o Benfica Brava. O Morabeza teve uma semana de adeus na última jornada e o Morabeza conquistou o título pela ilha, terminou três pontos à frente do Sporting e o Morabeza não perdeu um único jogo. O Morabeza começou a temporada do campeonato regional de 2017-18 na posição intermediária, antes de 2017 terminar em 30 de dezembro, eles derrotaram a Académica por 0-6 e tornou a partida com a maior pontuação até o momento na ilha. Na terceira rodada, o Morabeza ainda estava na liderança da ilha com seu total de gols de 10 na terceira rodada. Morabeza foi líder de gols até 20 de janeiro de 2018, quando o Sporting assumiu, uma semana depois, em 28 de janeiro,perderam a primeira posição para o Sporting e somaram 10 pontos após cinco jogos disputados, o seu total de golos ficou em segundo na Brava com 10.

Depois, eles seguiram com um legado de vitórias na temporada 2017-18, que foi de quatro consecutivas, primeiro uma vitória por 5-2 sobre o Corôa, sua recente vitória por 0-3 sobre o Benfica, já que o Sporting perdeu a partida, eles retomou o primeiro lugar do daquele clube e teve 22 pontos, o clube teve 25 gols marcados, ainda em segundo lugar atrás do Sporting. Seu legado de vitórias continuou, mas não sozinho, Morabeza marcou seu 30º gol sazonal após sua vitória por 5–1 sobre o Nô Pintcha. O Morabeza não jogou a 12ª rodada. O Morabeza foi o primeiro até a 11ª rodada, mas após 10 partidas, é o segundo colocado com dificuldades para conquistar mais um título do campeonato. O Morabeza lutou pelo título do campeonato ao derrotar o Sporting por 2 a 0 na 13ª rodada e recuperou a primeira posição. Morabeza teve uma chance final pelo título do campeonato e uma participação nacional,enfrentou o Corôa e conquistou inteiramente o próximo título em oito anos e vai alinhar nos campeonatos nacionais, estará no Grupo B. No final da temporada, irá disputar a Supertaça Brava, qualificar-se-á como campeão. Também o Morabeza terminou com 10 vitórias e 31 pontos, este último após a expansão de 2012 para 7 clubes fez um novo recorde do clube em pontos, no total seus jogos de 31 pontos com o total de 2013 feito pelo Juventude Furna como quarto na região atrás de totais do Sporting Brava de 2014, 2016 e 2017.No geral, seus 31 pontos correspondem com o total de 2013 feito pela Juventude Furna como quarto na região atrás dos totais do Sporting Brava em 2014, 2016 e 2017.No geral, seus 31 pontos correspondem com o total de 2013 feito pela Juventude Furna como quarto na região atrás dos totais do Sporting Brava em 2014, 2016 e 2017.

Na Taça Brava 2018, o Morabeza foi à semifinal e derrotou o Juventude da Furna por 2–1 e vai jogar na próxima final.

Títulos 
 Liga Insular da Brava 10:
1982, 1983, 1984, 1985, 1992, 2004/05, 2006/07, 2008/09, 2009/10, 2018

 Taça da Brava: 3
1982, 2010,2022

 Torneio de Abertura da Brava: 2
2001, 2017

Outro:
Taça da Beneficiência: 1
2017

Futebol

Palmarés

Classificações

Nacionais

Regionais

Estatísticas 
Melhor posição: 2a/Finalista (nacional)
Melhor posição tas taças regionais: Finalista
Apresentatas em taças nacionais: 2
Gols totais: 6 (nacional)
Vences totais: 3 (nacional)
Pontos totais: 15 (nacional)

Ver também 
Ké Morabeza, uma clube de futebol de São Tomé e Príncipe

Ligações externas 

Clubes de futebol de Cabo Verde
Liga Insular da Brava